Média — valor médio de uma distribuição, determinado segundo uma regra
 Meios de comunicação social
 Medos — povo da Antiguidade que habitavam na região designada como Média, situada no que é o hoje o Irão
 Império Medo — império da Antiguidade que dominava o que hoje são partes do Irã e de países vizinhos
 Média — satrapia do Império Aquemênida

Ver também
Mehdia — cidade costeira do norte de Marrocos